Вламсе Пейл () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводившаяся в бельгийском регионе Западная Фландрия, со стартом и финишем в Херелбеке. По 2004 год проводилась среди любителей. С 2006 года входила в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.2. В 2013-2015 годах проводилась как первый этап Трёх дней Западной Фландрии. В 2016-2016 годах гонка не состоялась, но в 2018 году была возобновлена.

Маршрут включает ряд подъёмов, присутствующих также на Туре Фландрии, в частности Петерберг, Крёйсберг, Тигемберг.

Призёры 

|-
| 1968
|  Жульен Вермот	
|  Сес Прим	
|  Роланд Декутер
|-
| 1969
|  Эрик Вермерен	
|  Жульен Вермот	
|  Люк Деметс
|-
| 1970
|  Жульен Вермот	
|  Эрве Вермерен	
|  Люк Д'Онд
|-
| 1971
|  Йосе Ван Аккере	
|  Дебрувер
|  В. Йонкер
|-
| 1972
|  Люк Деметс	
|  Роб Круп	
|  Ливен Малфайт
|-
| 1973
|  Вим ван Вал	
|  Джонни Вербеке	
|  Герри Кнетеманн
|-
| 1974
|  Даниэль Д'Оне	
|  Люк Деметс	
|  Люк Де Схродер
|-
| 1975
|  Эмиль Вергот	
|  Петер Гёдде	
|  Тойн ван де Бюндер
|-
| 1976
|  Петер Гёдде	
|  Люк Де Кейсер	
|  Флип Схотте
|-
| 1977
|  Джонни Денюл	
|  Рюди Брюнель	
|  Эдди Фурньер
|-
| 1978
|  Эдди Планкарт	
|  Вальтер Схон'янс	
|  Патрип Девос
|-
| 1979
|  Эдди Планкарт	
|  Патрик Верслёйс	
|  Дирк Демоль
|-
| 1980
|  Марио Ван Влиммерен	
|  Патрик Верслёйс	
|  Дирк Демоль
|-
| 1981
|  Рене Де Брюккер	
|  Паул Хагедорен	
|  Рюди Де Клерк
|-
| 1982
|  Рюди Деклерк	
|  Хенк Хавик	
|  Рюди Рулс
|-
| 1983
|  Люк Мерсман	
|  Данни Липпенс	
|  Гислайн Принсир
|-
| 1984
|  Ронни Вестелинк	
|  Жак Ван Дер Хорст	
|  Птер Хондерт
|-
| 1985
|  Патрик Хендрикс	
|  Люк Ван Де Вал	
|  Стефан ван Лёве
|-
| 1986
|  Гюй Ромс	
|  Люк Калювартс	
|  Флип Ван Валле
|-
| 1987
|  Адри Колс	
|  Патрик Толхук	
|  Франки Верхой
|-
| 1988
|  Патрик Хендрикс	
|  Петер Нассенс	
|  Пьер Ван Эст
|-
| 1989
|  Эрик Де Клерк	
|  Серж Бажо	
|  Жак Бостун
|-
| 1990
|  Ханс Де Клерк	
|  Петер Фаразейн	
|  Серж Бажо
|-
| 1991
|  Паскаль Десмюл	
|  Крис Перс	
|  Ханс Де Клерк
|-
| 1992
|  Гино Бос	
|  Марсель Герритсен	
|  Вим Фейс
|-
| 1993
|  Энди Де Смет	
|  Карлос Ван Экхаут	
|  Кюрт Ван Ланкер
|-
| 1994
|  Джованни Корнет	
|  Стефан Вермерс	
|  Седрик Ван Ломмел
|-
| 1995
|  Патрик Руландт	
|  Патрик Шевалье	
|  Вилфрид Гейс
|-
| 1996
|  Фабьен Де Вале	
|  Дави Дюббелдан	
|  Данни Ван Лой
|-
| 1997
|  Карстен Крон	
|  Кристоф Труве	
|  Йохан Брёйнсма
|-
| 1998
|  Джоффри Демейер	
|  Стейн Деволдер	
|  Юрген Гюнс
|-
| 1999
|  Люк Ван Дёйтсе	
|  Джоффри Демейер	
|  Стевен Так
|-
| 2000
|  Тим Мёсен	
|  Кристоф Валкенс	
|  Нико Индекё
|-
| 2001
|  Стеён Деволдер	
|  Стефан Вермерс	
|  Рой Сентьйенс
|-
| 2002
|  Барт Докс	
|  Ваутер Демёлеместер	
|  Стевен Катховен
|-
| 2003
|  Юрген Вермерс	
|  Ханс Де Местер	
|  Томас Деккер
|-
| 2004
|  Юрген Вермерс	
|  Кун Дас	
|  Питер Дейк
|-
| 2005
|colspan=3 align=center|не проводилась
|-
| 2006
|  Эверт Вербист	
|  Жан-Клод Лебо	
|  Кевин Нейринк
|-
| 2007
|  Йелле Ванендерт	
|  Том Стюббе	
|  Олег Мелех
|-
| 2008
|  Брам Шмитс	
|  Деннис ван Винден	
|  Питер Ванспейбраук
|-
| 2009
|  Ян Гиселинк	
|  Брам Шмитс	
|  Берт Схейрлинкс
|-
| 2010
|  Клинтон Эвери	
|  Йенс Дебюшер	
|  Батист Планкарт
|-
| 2011
|  Фредерик Аморисон	
|  Питер Серри	
|  Шон Де Би
|-
| 2012
|  Фредерик Аморисон	
|  Стевен Катховен	
|  Борис Дрон
|-
| 2013-2015
|colspan="3" align=center | проводилась как 1-й этап Трёх дней Западной Фландрии
|-
| 2016-2017
|colspan="3" align=center | не проводилась
|-
| 2018
|  Бьёрн Де Деккер	
|  Максим Де Портер	
|  Кобе Гуссенс
|}

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вламсе Пейл на FirstCycling 
 

Велогонки в Бельгии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1968 года